Разъезжее — село в Ермаковском районе Красноярского края. Административный центр Разъезженского сельсовета.

География 
Расположено на берегах ручья Разъезжий, к западу от реки Ои. Абсолютная высота — 337 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1846 году. В 1926 году в селе имелось 324 хозяйства и проживало 1548 человек (777 мужчин и 771 женщина). В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлось центром Разъезженского сельсовета Ермаковского района Минусинского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,4 %, женщины — соответственно 53,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % из 783 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ермаковского района